Смілянська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX — першій чверті XX століття:

 Смілянська волость — Черкаського повіту Київської губернії;
 Смілянська волость — Роменського повіту Полтавської губернії.